Ю́рий Дроздо́в: Дроздов, Юрий Алексеевич (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.
 Дроздов, Юрий Иванович (1925—2017) — генерал-майор КГБ СССР, основатель группы специального назначения «Вымпел».